2 miejscowości w Polsce: 
 Jany – część miasta Zielona Góra, do 31 grudnia 2014 wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Zielona Góra 
 Jany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap